Водовозов Альберт Федорович (1932-2018) — український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Водовозов Василь Васильович (1864—1933) — журналіст, публіцист, громадський та політичний діяч.
 Водовозов Микола Васильович (1870-1896) — російський публіцист та економіст.
Російські прізвища